De 21e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1990 op 24 en 25 februari gehouden op de ijsbaan Tromsdalen Kunstisbane in Tromsø.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1990
Schaatsen in Noorwegen
 1990
Schaatsen sprint 1990